Кубок Беніну з футболу  — футбольне змагання, яке щорічно проводить Федерація футболу Беніну серед футбольних клубів Беніну.

Переможці та фіналісти

Переможці за кількістю трофеїв

Примітки

Посилання 
 Benin - List of Cup Winners  
 Кубок Беніну (архівна версія)

Національні футбольні кубки Африки
Футбол у Беніні
1974 у Беніні
1974 в африканському спорті
засновані в Африці 1974